Oporapa kan syfta på:

Colombia 

 Oporapa (kommun), Huila, 
 Oporapa (ort), Huila,